Sadala (Jõgeva), een plaats in Estland, gemeente Jõgeva
 Sadala (Rapla), een plaats in Estland, gemeente Rapla